Antigone henviser til flere artikler:
Antigone (mytologi) – er en skikkelse i den græske mytologi
Antigone (Sofokles) – Tragedie af Sofokles.